Bady Elias Curi (Mehd, 13 de fevereiro de 1903 – Belo Horizonte, 30 de março de 1962) foi um espírita libanês radicado no Brasil.

Biografia 

Filho de Elias Curi e de sua esposa, Maria Miguel Curi, o seu irmão mais velho, José Elias Curi, já vivia no Brasil, na vila de São Pedro do Pequiri. Em 1913, juntamente com a sua mãe, emigrou para o Brasil e foi residir em companhia do irmão.

Em 1921, em Barra do Piraí, iniciou as suas atividades na doutrina espírita, pelas mãos de Claudino Dias, fundador do "Grêmio Espírita de Beneficência" (1886), e do "Asilo Espírita Santo Agostinho" (1920), para a velhice desamparada. Devido às qualidades de Bady, Claudino Dias confiou-lhe a direção do Centro, tarefa que desenvolveu com competência e elevado espírito de colaboração.

Transferiu-se posteriormente para Belo Horizonte, onde se fixou, estabelecendo-se no comércio e vindo a desposar Maria de Oliveira Curi, com quem teve dois filhos, Bady Raimundo Curi e Léa Curi.

Em 1943, associou-se à União Espírita Mineira, entidade federativa daquele estado, da qual viria a ser eleito vice-presidente (1948). Com o falecimento de Camilo Rodrigues Chaves, em 3 de fevereiro de 1955, Bady foi eleito presidente. À frente da instituição, ampliou o estudo doutrinário e evangélico assim como implantou a Farmácia Homeopática, o Gabinete Dentário, o Serviço de Assistência Jurídica e outros departamentos.

Lutou pelos ideais da unificação do movimento que conduziram ao Pacto Áureo (1949), tendo nessa tarefa visitado quase todas as instituições espíritas do estado, proferindo palestras de esclarecimento sobre o programa da Unificação, e incentivando campanhas para criação das sedes próprias.

Foi conselheiro do Hospital Espírita André Luiz, presidente de honra do Solar Espírita Joana D'Arc, presidente da "Sopa dos Pobres", presidente do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade e fundador do "Colégio O Precursor", do "Cenáculo Espírita Thiago Maior"; da "Sopa dos Pobres" (Sociedade de Amparo à Pobreza); da "Escola Primária Paschoal Comanducci"; do "Cenáculo Espírita Antônio de Pádua", do "Centro Espírita Judas Thadeu"; da "Congregação Espírita Feminina Casa de Bethânia" e do "Centro Espírita Francisco de Assis".

Teve participação destacada em diversos Congressos Espíritas nacionais e pan-americanos.

Faleceu no exercício da presidência da União Espírita Mineira.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Bibliografia 
 Bady Elias Curi. Revista Internacional de Espiritismo, Matão, maio de 1994, p. 120.

Espíritas do Brasil